Valdefuentes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdefuentes (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Valdefuentes (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar